Mistrovství světa superbiků 2006  bylo 19. ročníkem mistrovství světa superbiků. Šampionát začal 25. února v katarském Losailu a skončil 8. října na francouzském okruhu u Magny-Cours. Celkem čítal 12 podniků a 24 jednotlivých jízd. Původně byl do kalendáře zahrnut i závod v jihoafrickém Kyalami, který se měl jet na samém konci sezony, 22. října, ten však byl nakonec zrušen.

Po třech letech v MotoGP se do seriálu vrátil mistr světa z roku 2001 Australan Troy Bayliss. Kombinace jeho jezdeckých kvalit a továrního týmu Ducati Xerox se ukázala být nepřekonatelnou a Bayliss tak mohl slavit titul už po 1. jízdě v Imole, tři závody před koncem sezony. Neoficiální titul vicemistra připadl Jamesi Toselandovi jedoucímu na Hondě, který tak o 10 bodů porazil Norijuki Hagu s Yamahou. Mistr světa z předchozí sezony Troy Corser skončil jako čtvrtý. Titul v rámci poháru značek získala Ducati.

Kalendář

Tabulky

Celkové pořadí jezdců

Celkové pořadí značek

Reference

Externí odkazy 
 

Motoristické sporty v roce 2006
2006